Az 1964. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika műsorán harminchat versenyszám szerepelt, újabb női versenyszámokkal bővült a program, 400 méter síkfutás és ötpróba.

Éremtáblázat
A táblázatban a rendező ország csapata és a magyar csapat eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.

Érmesek

Férfi számok

Női számok

Források 

1964
Atletika
1964 az atlétikában